Pawieł Iwanowicz Wojłosznikow (1881—1951) – rosyjski oficer
 Pawieł Iwanowicz Wojłosznikow (1879—1938) – rosyjski olimpijczyk

Przypisy